Ксенія Володимирівна Лукіянчук (нар. 29 січня 2001, Городенка) — українська засновниця молодіжної газети, а пізніше і найбільшого молодіжного блогу в рідному місті Городенка, що на Покутті «Molodizhka». Ініціаторка створення молодіжної газети «Закон часу», що існувала на базі медіацентру «Край» в 2017 році. Засновниця блогу для молоді «Molodizhka», який створила у 2019 році.

Життєпис 
Народилася 29 січня 2001 року в Городенці. Батько — Лукіянчук Володимир Анатолійович, коваль. Мати — Лукіянчук Світлана Миколаївна, працює закордоном. Сестра — Лукіянчук Тетяна Володимирівна, за професією косметолог.

Окрім занять у школі, займалася танцями, бісероплетінням в місцевому Будинку Школяра, відвідувала гурток ведучих у Будинку культури «Метро», займалася гандболом та пробувала себе у легкій атлетиці (бігла дистанцію 400м), любила декламувати вірші. У 12 років почала писати казки, а уже через рік її казку про писанку опублікували у районній газеті «Край». У 16 років почала відвідувати Школу журналістики, що у Івано-Франківську. Дописувала публікації в газету «Край», а згодом завдяки редактору медіацентру «Край» Ігорю Терлецькому створила власну молодіжну газету «Закон часу» (2017 р), де спільно зі своєю однокласницею публікувала статті для молоді. Проіснувала газета недовго, оскільки це відбувалося в період підготовки до вступних іспитів, у Ксенії не вистачало часу на її розвиток.

У 2018 році закінчує Городенківську школу № 2, де провчилась 11 років.

У 2018 році вступає до Київського університету Культури на факультет кіно і телебачення, спеціальність — тележурналіст, актор.

В 2019 році забирає документи з уні-ту після року навчання та переводиться до Івано-Франківського Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника на факультет філології, спеціальність журналістика.

Цього ж року створює власний молодіжний блог в Instagram «Molodizhka», де згуртовує молодь та організовує різноманітні заходи для них: вечірки під відкритим небом, квести, марафони, кіновечори, майстер-класи.

У 2020 році починає працювати журналісткою в онлайн-виданні «Komentar»

У 2021 році починає працювати в Городенківській міській раді фахівцем із інтерв'ювання

Восени 2021 року дає ще один шанс Києву та знову переїжджає туди. Влаштовується на роботу SMM-менеджером

Після початку російської військової агресії 24 лютого 2022 року знову переїжджає додому та щодня у своєму блозі публікує сторіс із проханнями людей

Примітки

Посилання 
 Ксенія Лукіянчук у соцмережі «Фейсбук» Ксенія Лукіянчук у соцмережі «Інстаграм» Молодіжний блог Ксенії «Molodizhka»